Куртеј може да се односи на:

 Куртеј (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Куртеј (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза